Pojem Klíček má několik významů:

 embryo v botanice
 film Klíček z roku 2009
 zdrobnělina slova klíč

Externí odkazy